Porte de Clichy – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVII arrondissement di Parigi
 Porte de Clichy – stazione della Metropolitana di Parigi